Copony ist der Familienname folgender Personen:

 Grete Csaki-Copony (1893–1990), deutsche Malerin, Zeichnerin und Lyrikerin der Klassischen Moderne
 Katharina Copony (* 1972), österreichische Filmemacherin